Il doppio  dell'Open Castilla y León 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Johan Brunström e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Stefano Ianni e Florin Mergea hanno battuto in finale Konstantin Kravčuk e Frank Moser 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Stefano Ianni /  Florin Mergea (Campioni)
 Olivier Charroin /  Purav Raja (quarti di finale)

 Marin Draganja /  Lovro Zovko (semifinali) 
 Rameez Junaid /  Philipp Marx (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open Castilla y León 2012